Der Hong Kong FA Cup – , kurz  – ist ein nationaler Fußballwettbewerb in Hongkong. Organisiert wird der seit 1974 ausgetragene Wettbewerb vom Fußballverband von Hongkong, der Hong Kong Football Association.

In den ersten drei Jahren wurde der Sieger durch Hin- und Rückspiel ermittelt. Seit 1977 wird der Sieger in einem Finale ermittelt. Sollte es nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen, wird das Spiel in einer Verlängerung oder anschließenden Elfmeterschießen entschieden. Es durften Vereine der Hong Kong Premier League sowie der darunter liegenden Ligen teilnehmen. Seit der Saison 2016/17 dürfen nur noch die Spitzenvereine an dem Wettbewerb teilnehmen. Die Vereine der unteren Ligen treten im FA Cup Junior Division an.

Sieger 

Quelle: RSSSF.org

Weblinks 
 Hong Kong FA Cup-Statistik bei rsssf.com (englisch)
 The Hong Kong Football Association (chinesisch, englisch)

Einzelnachweise 

Fa Cup
Erstveranstaltung 1974